Pere Puig, negociant (segles XVII-XVIII) Alcalde de Reus el 1719-1721
 Pere Puig i Calzada (finals del segle XIX) comerciant i polític català, diputat a les Corts Espanyoles.
 Pere Puig i Adam (Barcelona, 1900 - Madrid, 1960), pedagog i matemàtic català.
 Pere Puig i Llensa (Blanes, 1907 - Blanes, 2002), escriptor català.
 Pere Puig i Quintana (Igualada, 1907 - Orpí, 1981), advocat, activista cultural català i militant d'UDC.